Municipio de Lucas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lucas (condado de Crittenden, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crittenden.
 Municipio de Lucas (condado de Effingham, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Effingham.
 Municipio de Lucas (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.